Wahlsdorf – frazione della città di Dahme/Mark (Brandeburgo)
 Wahlsdorf – località della frazione di Wörpen della città di Coswig (Anhalt) (Sassonia-Anhalt)